Puentecillas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Puentecillas, Veracruz, ort, Acajete, 
 Puentecillas, Zitácuaro, ort, 
 Puentecillas, Hidalgo, ort, 
 Puentecillas, Guerrero, ort, Leonardo Bravo, 
 Puentecillas, Ario, ort, 
 Puentecillas, delstaten Mexiko, ort, Acambay de Ruíz Castañeda, 

Robotskapade Mexikoförgreningar